Зирандаро има више значења:

 Општина Зирандаро (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Зирандаро (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику